Očkovací kalendář udává série očkování a načasování všech dávek, které mohou být doporučené nebo povinné v závislosti na zemi trvalého bydliště. Vakcína je antigenní přípravek používaný k vytvoření aktivní imunity vůči onemocnění, aby se zabránilo infekci nebo se omezily negativní vlivy infekce způsobené jakýmkoli patogenem.

Spousta vakcín vyžaduje pro maximální účinek více dávek, buď k vyvolání dostatečné počáteční imunitní odpovědi, nebo k posílení odpovědi, která časem odezní. Například očkování proti tetanu je v mnoha zemích doporučováno každých 10 let. Očkovací kalendáře jsou vytvářeny vládními agenturami nebo skupinami lékařů, aby se dosáhlo maximální ochrany obyvatelstva pomocí požadovaných a doporučených vakcín pro danou lokalitu a zároveň se minimalizoval počet interakcí s místním systémem zdravotní péče. Během posledních dvou desetiletí se doporučený očkovací kalendář rychle rozrostl a stal se komplikovanějším, protože bylo vyvinuto mnoho nových vakcín.

Některé vakcíny se doporučují pouze v určitých případech či oblastech (v celých zemích, ve vnitrostátních oblastech nebo u rizikových populací), kde je onemocnění běžné. Například očkování proti žluté zimnici je v běžném očkovacím plánu Francouzské Guyany, doporučuje se v určitých regionech Brazílie, ale ve Spojených státech se podává pouze cestujícím mířícím do zemí, kde častěji docházelo nebo stále dochází k nákaze touto nemocí. V rozvojových zemích doporučení týkající se vakcín zohledňují také dostupnost zdravotní péče, náklady a samotnou dostupnost vakcín včetně potenciálních problémů s jejich skladováním. Na základě analýzy očkovacích kalendářů Světová zdravotnická organizace (SZO) uvedla, že rozvinutá země používá kalendář, který trvá prvních pět let života dítěte a zahrnuje vakcíny, které stojí celkově více než 700 amerických dolarů včetně nákladů na podání, zatímco rozvojová země používá kalendář poskytující vakcíny v prvních 9 měsících života dítěte a stojí pouhých 25 amerických dolarů. Tento rozdíl je způsoben nižšími náklady na zdravotní péči, nižšími náklady na mnoho vakcín poskytovaných rozvojovým zemím a tím, že se nepoužívají dražší vakcíny proti méně častým nemocem.

Celosvětově 
Světová zdravotnická organizace monitoruje očkovací kalendáře po celém světě a zaznamenává si, jaké vakcíny jsou zahrnuty do programu jednotlivých zemí, jaká míra pokrytí byla dosažena a jaká jsou různá kontrolní opatření. Níže uvedená tabulka ukazuje typy vakcín podávaných v jednotlivých zemích. WHO na svých stránkách zveřejňuje aktuální očkovací kalendáře pro všechny členské státy SZO. Další vakcíny se podávají jedincům, u kterých je pravděpodobnější, že přijdou do kontaktu s konkrétními nemocemi při práci nebo cestování (např. v armádě), nebo u jedinců po potenciálním vystavení dané infekci. Příklady zahrnují vzteklinu, antrax, choleru a neštovice.

Podle země

Austrálie 
Program Immunize Australia realizuje plán národního imunizačního programu. Všechny vakcíny dostupné v rámci australského očkovacího kalendáře jsou zdarma díky programu s názvem Program farmaceutických výhod.

Rakousko 
Rakouský seznam doporučených vakcín je vytvořený Národní očkovací radou (německy: Nationales Impfgremium), která je součástí Federálního ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví, péče a ochrany spotřebitele.

Děti ve věku 14 let a starší mohou být očkovány bez souhlasu rodičů.

Brazílie 
Všechny doporučené vakcíny jsou poskytovány zdarma veřejnými zdravotnickými službami.

Kanada 
V Kanadě se mohou veřejně financované očkovací plány v jednotlivých provinciích nebo teritoriích lišit.

Alberta

Britská Kolumbie

Nový Brunšvik

Ontario

Quebec

Finsko 

 Historie
 1960: Očkování proti příušnicím pro vojenské rekruty.
 1975: Očkování proti spalničkám pro děti ve věku 1 roku.
 1975: Očkování proti zarděnkám pro 11–13leté dívky a matky bez protilátek.
 1982: Do národního očkovacího programu pro děti byly zavedeny dvě dávky MMR vakcíny. Jedna ve 14-18 měsících a druhá v 6 letech.
 2009: Dávky rotavirové vakcíny byly zavedeny pro všechny děti ve věku 2, 3 a 5 měsíců (září 2009).
 2010: PCV vakcína byla zavedena pro všechny děti ve věku 3, 5 a 12 měsíců (září 2010).
 2013: Zavedeno očkování dívek proti lidskému papillomaviru.
 2017: Zavedeno očkování proti planým neštovicím (1. září 2017) ve věku 18 měsíců, 6 let + doočkování všech narozených 1. ledna 2006 nebo později, kteří tuto nemoc neprodělali.
 2020: Zavedeno očkování chlapců proti lidskému papillomaviru.

Francie

Německo 
V Německu je očkovací kalendář vypracován Trvalým výborem pro vakcinaci (STIKO), který působí jako součást Institutu Roberta Kocha. Doporučení obecně přijímá Spolkový smíšený výbor.

Hongkong 
V Hongkongu je Ministerstvo zdravotnictví odpovědné za poskytování bezplatného očkování dětem od novorozenců až po studenty základních škol.

Indie 
V Indii standardní očkovací kalendář vytváří Indická pediatrická akademie (IAP). Poslední harmonogram byl uveden v roce 2016.

Itálie

Japonsko 
Očkovací kalendář v Japonsku je definován immunizačním aktem a jeho souvisejícím vládním nařízením. Podle společných zákonů jsou infekce kategorizovány do dvou skupin: kategorie A a kategorie B. Očkování proti infekcím z kategorie A je doporučováno kvůli prevenci pandemie, zatímco kategorie B je pouze pro účely osobní péče. Od ledna 2020 je na zákonných seznamech zařazeno čtrnáct infekcí do kategorie A a dvě do kategorie B. Zákon a vyhláška o povinném očkování byly přijaty v roce 1948. Za nedodržení hrozila pokuta. Pokuty byly zrušeny v roce 1976 a nakonec se očkování stalo od roku 1994 nepovinným.

Podle zákonné terminologie občané v Japonsku "zestárnou" jeden den před svými narozeninami. Pokud se osoba narodila 1. ledna 2020 a očkovací zákon stanoví, že vakcínu proti spalničkám lze dostat od 12 měsíců do 24 měsíců, očkování se provádí v období od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2021 (nikoli od ledna 2021 do ledna 2022). Některá očkování jsou naplánována v souladu se systémem školního roku, který v Japonsku začíná 1. dubna. Jak bylo vysvětleno, ti, kdo se narodili 1. dubna a 2. dubna, legálně zestárnou 31. března, respektive 1. dubna. Tyto dva příklady lidí jsou tedy v různých školních letech, a proto mohou být očkováni v různých kalendářních letech.

Nový Zéland 
O

 Historie

Hlavní vakcíny, které byly v novozélandském imunizačním kalendáři přidané, nahrazené a vyškrtnuté:

 1958: první kalendář: DTwP a DT vakcíny
 1961: přidána vakcína proti dětské obrně (OPV)
 1971: přidání vakcín proti spalničkám, zarděnkám a tetanu
 1979: od tohoto roku byla vakcína proti zarděnkám aplikována pouze dívkám
 1988: přidána vakcína proti hepatitidě B
 1990: MMR vakcína nahradila vakcíny proti spalničkám a zarděnkám
 1994: přidána vakcína proti HIB; Td vakcína proti tetanu a záškrtu nahradila původní vakcínu proti tetanovému toxoidu
 1996: DT vakcína byla vyškrtnuta
 1997: přidána vakcína proti chřipce
 2000: DTaP vakcína nahradila DTwP vakcínu
 2002: IPV vakcína nahradila OPV vakcínu
 2006: přidány vakcíny MeNZB proti meningokoku a Tdap vakcína
 2008: vakcína MeNZB vyškrtnuta, přidána PCV7, přidána HPV4 pouze pro ženy
 2011: PCV10 vakcína nahradila PCV7
 2014: přidána vakcína RV5, vakcína PCV13 nahradila PCV10
 2017: vakcína HPV9 nahradila HPV4 a aplikace se rozšířila i na muže, vakcína RV1 nahradila RV5, vakcína PCV10 nahradila PCV13, došlo k přidání vakcíny VV
 2018: přidána HZ vakcína
 2020: Td vakcína byla vyškrtnuta

Nigérie 
Všechny doporučené vakcíny poskytuje zdarma Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

Španělsko

Spojené království 
Plán očkování dětí ve Spojeném království je doporučen Ministerstvem zdravotnictví a Národní zdravotní službou a preferuje používání kombinovaných očkování, pokud jsou k dispozici.

Nerutinní očkování 
Některé děti mohou navíc k těm, které jsou uvedeny v tabulce, dostat tyto vakcíny:

 BCG vakcína se podává při narození „dětem narozeným v těch oblastech země, kde je vysoký počet případů TBC“ a „dětem, jejichž rodiče nebo prarodiče se narodili v zemi s mnoha případy TBC“.
 Vakcína proti hepatitidě B se podává při narození „dětem narozeným matkám, které mají hepatitidu B“.
 Injekční vakcína proti chřipce je každoročně nabízena „dětem ve věku od 6 měsíců do 17 let s dlouhodobými zdravotními problémy“.

Očkování dospělých 
Předpokládá se, že pět plánovaných dětských očkování proti tetanu obecně poskytuje celoživotní imunitu; v dospělosti se tedy nepodávají žádné další posilovací dávky. Dospělí, kterým hrozí kontaminace řezných ran (např. zahradníci), mohou podstoupit posilující očkování proti tetanu každých deset let. Očkování proti pneumokoku (pneumokokové polysacharidové vakcíny / PPV) jsou vhodná pro osoby starší 65 let a pro lidi, kteří nemají funkční slezinu (asplenie), a to buď proto, že byla odstraněna, nebo proto, že nefunguje správně. Vakcína proti chřipce se doporučuje všem osobám ve věku 65 let a více, lidem s určitými dlouhodobými zdravotními potížemi, pracovníkům ve zdravotnictví a sociální péči, těhotným ženám a pracovníkům s drůbeží. Vakcína proti pásovému oparu se doporučuje osobám starším 70 let. Kromě toho se těhotným ženám doporučuje očkování proti černému kašli.

Spojené státy 
Aktuální plány jsou k dispozici v Národním centru pro imunizaci a respirační onemocnění CDC. V USA zákon s názvem National Childhood Vaccine Injury Act vyžaduje, aby před podáním vakcín všichni poskytovatelé zdravotní péče poskytli rodičům nebo pacientům písemnou informaci o očkování.

Během těhotenství 
CDC doporučuje, aby těhotné ženy dostaly některé vakcíny, jako je vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) měsíc nebo déle před otěhotněním. Během těhotenství se doporučuje vakcína Tdap (k ochraně před černým kašlem). Jiné vakcíny, jako je očkování proti chřipce, mohou být podány před těhotenstvím nebo během něj v závislosti na tom, zda je, nebo není chřipková sezóna. Očkování je bezpečné těsně po porodu i při kojení.

Historie 
V roce 1900 byla vakcína proti neštovicím jediná, která byla podávána dětem. Na počátku 50. let 20. století děti běžně dostávaly tři vakcíny proti záškrtu, černému kašli, tetanu a neštovicím. To znamenalo v té době až pět injekcí do dvou let věku. Od poloviny 80. let bylo do očkovacího kalendáře přidáno mnoho vakcín. V roce 2009 doporučilo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) očkování proti nejméně čtrnácti nemocem. Do dvou let věku dostanou americké děti až 24 injekcí vakcín a během jedné návštěvy u lékaře mohou dostat až pět injekcí najednou. Použití kombinovaných vakcín znamená, že podle informací z roku 2013 sestává imunizační program Spojeného království z 9 injekcí do 2 let věku namísto 22 injekcí, pokud by bylo očkování pro každou nemoc aplikováno jako samostatná injekce.

Odkazy

Vizte také 
 Očkovací politika
 Vakcína proti chřipce
 Klinické studie H5N1
 vakcína proti pandemii chřipky z roku 2009
 Vakcína proti covidu-19

Reference

Externí odkazy 
 Mezinárodní
 
 Světová zdravotnická organizace OSN:
 Evropa
 Očkovací kalendáře ve všech zemích Evropské unie (anglicky), Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí
 Spojené království
 
 USA
 
 CDC 2013 doporučená imunizace pro děti od narození do 6 let (anglicky)

Očkování